Альбах-Ретти () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Вольф Альбах-Ретти (1906—1967) — австрийский актёр, сын Розы Альбах-Ретти, отец Роми Шнайдер
 Роза Альбах-Ретти (1874—1980) — австрийская актриса
 Розмари Магдалена Альбах-Ретти (1938—1982) — настоящее имя Роми Шнайдер, французской и немецкой актрисы, дочери Вольфа Альбаха-Ретти